Орейан — кантон во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Орейан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Орейан — коммуна во Франции, департамент Ланды